Gurdići (Federacja Bośni i Hercegowiny)
 Gurdići (Republika Serbska)